Csehország
 Kateřinice, település a Nový Jičín-i járásban
 Kateřinice, település a Vsetíni járásban